MemKee (abreviação de Memory Keeper) é um conceito de programação. Envolve uma mistura de funcionalidades como Gestão do Conhecimento, Wiki, Gerenciamento de Configurações, Controle de Versão, Base de Objeto, Multiverse.

A principal inspiração é a visão de Vannevar Bush e seu conceito Memex, e suas subseqüentes ramifiações como Projeto Xanadu e web hyperlink.

Ligações externas
Página do projeto MemKee

MemKee